Minotaur steht für:

 Minotauros, eine Gestalt der griechischen Mythologie
 Minotaur (Rakete), eine US-amerikanische Raketenfamilie
 Minotaur (Film), einen Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 Minotaur (1997), ein israelischer Thriller aus dem Jahr 1999
 Minotaur (Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 Minotaur (Automarke), ehemalige britische Automarke
 HMS Minotaur (1793), ein ehemaliges britisches Linienschiff
 HMS Minotaur (1863)
 HMS Minotaur (1906), ein britischer Kreuzer des Ersten Weltkriegs
 HMS Minotaur (1943), spätere HMCS Ontario, ein britischer leichter Kreuzer des Zweiten Weltkriegs
 Minotaur Pass, Gebirgspass in der Antarktis